Дискография ирландской поп-группы Westlife включает в себя 8 студийных альбомов («Westlife», «Coast To Coast», «World Of Our Own», «Turnaround», «Face To Face», «Back Home», «Where We Are» и «Gravity»), 1 трибьют-альбом («Allow Us To Be Frank»), 1 альбом кавер-версий («The Love Album», 2 сборника лучших песен и 29 синглов. Также в официальную дискографию группы входят би-сайд релизы: «No. 1 Hits and Rare Tracks» (предназначенный для азиатского рынка) и «Released», вышедший только в ЮАР. 25 января 2005 года альбомы «Turnaround» и «Westlife» вышли в составе отдельного бокс-сета. Одновременно вышел бокс-сет, включавший альбомы «Coast To Coast» и «World Of Our Own».

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Альбомы кавер-версий

Синглы

Релизы для Великобритании

Релизы для других стран

В качестве приглашенной группы

Другие песни, отметившиеся в чартах

Видеография

Концертные выступления (DVD)

Караоке и видео-альбомы (DVD)

Документальное видео (DVD)

Музыкальные видеоклипы

Ссылки 
 Дискография Westlife на официальном сайте группы

Примечания 

Westlife
Westlife